Belgia:
 Kiel – dzielnica Antwerpii

Niemcy:
 Kiel – nazwa miasta Kilonia w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn
 Kiel – szczyt górski w Vogtland

Miejscowości w USA:
 Kiel – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Manitowoc
Gminy w USA:
 Kiel (ang. Kiel Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lake of the Woods

Osoby:
 Friedrich Kiel – niemiecki kompozytor
 Richard Kiel – amerykański aktor